

События 

 Февраль — свадьба Олава Норвежского и Астрид, дочери короля Швеции Олава.
 Июнь — поход Генриха II против Титмара, графа Верлы.
 11 октября — Генрих II принимает участие в освящении нового кафедрального собора в Базеле

 Впервые упоминается в летописи «Повесть временных лет» древний город Брест.
 Женитьба князя Киевского Ярослава на Ингигерде (Ирине) (ум. 1050), дочери короля Швеции Олафа Шётконунга. Ярл Рёгнвальд становится ярлом Альдейгьюборга (по «Королевским анналам»).
 Ярослав Мудрый получает титул Великого князя Киевского после победы над братом Святополком Окаянным в битве на реке Альте и гибели братьев Бориса и Глеба, но предпочитает находится до 1036 года в Новгороде, оставаясь также и новгородским князем.
 Взятие ромеями Сирмия. Завершение завоевания византийцами Восточной Болгарии.

Продолжающиеся события 
 1019—1021 — халиф Кордовы ал-Касим (также 1022—1023).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1019 году
 Сыма Гуан, китайский историк, философ, государственный деятель.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1019 году
 6 октября — Фридрих Люксембургский, граф Мозельгау, фогт Ставелота и Мальмеди.
 Святополк Владимирович Окаянный, князь туровский, Великий князь Киевский.
 Сергий II Студит, патриарх Константинопольский.

См. также

Примечания